Танцор зенне () — турецкий фильм 2012 года, снятый Джанером Альпером и Мехметом Бинаем.

Слово «зенне», использованное в названии, означает в турецком языке мужчину-танцора, выступающего в женской одежде.

Сюжет 
В основу сюжета фильма легла история жизни студента Ахмета Йылдыза, который был убит отцом из-за своей гомосексуальной ориентации.

Главные герои фильма — трое мужчин, Ахмет, Джан и Даниэль. Они во многом не схожи друг с другом. Джан работает танцовщиком. Даниэль — фотожурналист, живущий в Германии и лишь изредка посещающий Турцию.

Критика 
Консервативная газета «Yeni Akit» назвала фильм «гомосексуальной пропагандой», созданной, чтобы «легитимизировать извращение посредством так называемого искусства».

Награды и премии 
 Премия «Золотой апельсин» в пяти номинациях.

См. также 
 Где горит огонь

Примечания

Ссылки 

Фильмы Турции 2012 года
Фильмы на турецком языке
Фильмы ЛГБТ-тематики Турции